Cayo Hueso ist der Name von

 Cayo Hueso, spanischer Name von Key West (Insel), Insel der Florida Keys im Golf von Mexiko
 Cayo Hueso (Havanna), Stadtteil von Havanna, Kuba
 Cayo Hueso (Villa Clara), Ortschaft in Villa Clara, Kuba	
 Cayo Hueso (Matanzas), Ortschaft in Matanzas, Kuba	
 Cayo Hueso (Guantánamo), Ortschaft in Guantánamo, Kuba